Klautzenbach ist ein geographischer Name:

 Klautzenbach (Großer Regen), rechter Zufluss des Großen Regen bei Klautzenbach, Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Klautzenbach (Zwiesel), Dorf der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern